Fork Lake (engl. für „Gabelsee“) ist der Name folgender Seen:

in Kanada:
 Fork Lake (Alberta)
 Fork Lake (British Columbia)

in den Vereinigten Staaten:
 Fork Lake (North Carolina)
 Fork Lake (Oregon)
 Big Fork Lake, Wisconsin
 Little Fork Lake, Wisconsin

Siehe auch:
 Lake Fork